Райт  — англійське прізвище, що означає робітник по дереву, топонім.

Відомі представники 
 Райт (прізвище)

Райт-бай-Зефельд — громада округу Інсбрук-Ланд у землі Тіроль (земля) Тіроль, Австрія.
 Райт-бай-Кіцбюель — містечко й громада округу Кіцбюель у землі Тіроль, Австрія.
 Райт-ім-Альпбахталь — містечко й громада округу Куфштайн у землі Тіроль (земля) Тіроль, Австрія.

Райт — назва трьох округів
 Райт — місто, штат Міннесота
 Райт — місто, штат Нью-Йорк
 Райт — місто, штат Вайомінг
 Райт Тауншип — селище, штат Пенсільванія
 Райт — переписна місцевість, штат Флорида
 Райт — переписна місцевість, штат Канзас
фство) у штаті Міссурі, США.